Die Euro Hockey League 2008/2009 ist die 2. Spielzeit der von der European Hockey Federation ausgetragenen Euro Hockey League, des wichtigsten europäischen Wettbewerbs für Vereinsmannschaften im Hockey. Der Wettbewerb wurde in insgesamt vier Turnieren mit Gruppen- und K.O.-Phase ausgespielt.

Sieger wurde der HC Bloemendaal, der sich im Finale gegen Vorjahressieger UHC Hamburg durchsetzen konnte.

Versuchsregeln 
In der Euro Hockey League werden immer wieder neue Regeln ausprobiert, bevor sie auch in den nationalen Ligen, sowie anderen internationalen Wettbewerben nach Prüfung eingeführt werden.

In der Spielzeit 2008/2009 wurde der Selfpass eingeführt: Damit gemeint ist, dass bei einem Frei- oder Abschlag der ausführende Spieler sofort mit dem Ball loslaufen darf. Außerdem wurden Freischläge im gegnerischen Viertel deutlich entschärft: Der Ball muss mindestens fünf Meter vom Schusskreis ausgeführt werden und vor dem Hereinspielen in den Kreis fünf Meter in frei wählbare Richtungen bewegt werden. Diese neue Regeln wurden 2010 komplett ins allgemeine Regelwerk übernommen.
Zudem haben die Mannschaften in EHL ab sofort die Möglichkeit den Videobeweis anzufordern. Auch dieses Verfahren wurde zumindest bei allen internationalen Hockeywettbewerben übernommen.

Vorrunde 
Die Vorrunde, die im Herbst 2008 als Gruppenphase ausgetragen wurde, fand im Rahmen zweier Turniere bei dem niederländischen Verein Amsterdamsche Hockey und Bandy Club, sowie beim französischen Vertreter Lille MHC statt.
Für einen Sieg gab es 5 Punkte, für ein Unentschieden 2 Punkte und für eine Niederlage mit weniger als drei Toren einen Punkt.

Gruppe A 
24. bis 26. Oktober 2008 in Amsterdam

Gruppe B 
24. bis 26. Oktober 2008 in Amsterdam

Gruppe C 
24. bis 26. Oktober 2008 in Amsterdam

Gruppe D 
24. bis 26. Oktober 2008 in Amsterdam

Gruppe E 
31. Oktober bis 2. November 2008 in Lille

Gruppe F 
31. Oktober bis 2. November 2008 in Lille

Gruppe G 
31. Oktober bis 2. November 2008 in Lille

Gruppe H 
31. Oktober bis 2. November 2008 in Lille

K.O.-Runde 
Die Achtel- und Viertelfinals wurden Ostern 2009 beim UHC Hamburg ausgetragen. Im Falle eines Unentschieden folgte eine zweimalige Verlängerung à 7,5 Minuten mit Silver Goal-Regel. Wenn im Anschluss immer noch kein Sieger feststand, folgte das Penaltyschießen.

Achtelfinale

Viertelfinale

Final Four 
Die Halbfinals, sowie das Endspiel und das Spiel um Platz 3 fanden über Pfingsten 2009, wie bereits im Vorjahr, beim niederländischen Verein HC Rotterdam statt.

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Endspiel

EuroHockey Club Trophy 
Die Euro Hockey Trophy wurde vom 10.–13. April 2009 im irischen Dublin ausgetragen. Sie bildet den ersten Unterbau zur Euro Hockey League. Die Clubs spielen neben dem Titel auch um Punkte für ihren nationalen Verband in der EHF-3-Jahres-Wertung, die die Anzahl der Clubs einer Nation für die Europacupwettbewerbe festlegt.

Gruppe A
 Dinamo Elektrostal - HAHK Mladost 4:3 (3:1)
 AHC Suelli - HC RotWeiss Wettingen 2:4 (0:2)
 Dinamo Elektrostal - HC RotWeiss Wettingen 4:0 (1:0)
 AHC Suelli - HAHK Mladost 4:2 (3:0)
 HC RotWeiss Wettingen - HAHK Mladost 4:1 (2:0)
 Dinamo Elektrostal - AHC Suelli 8:2 (4:1)

Gruppe B
 Dinamo Olimpik VSM - AHTC Wien 2:3 (0:1)
 Pembroke Wanderers - SC Stoitel Brest 4:2 (3:1)
 Dinamo Olimpik VSM - SC Stoitel Brest 5:7 (2:4)
 Pembroke Wanderers - AHTC Wien 2:0 (1:0)
 AHTC Wien - SC Stoitel Brest 2:4 (0:0)
 Pembroke Wanderers - Dinamo Olimpik VSM 7:2 (4:1)

Platzierungsspiele
 Spiel Platz 7 HAHK Mladost - Dinamo Olimpik VSM 4:3 (1:1)
 Spiel Platz 5 AHC Suelli - AHTC Wien 2:3 (0:1)
 Spiel Platz 3 HC RotWeiss Wettingen - SC Stoitel Brest 1:3 (0:1)
 Finale Dinamo Elektrostal - Pembroke Wanderers 0:4 (0:2)

EuroHockey Club Challenge 

Austragungsort: Prag

Gruppe A

 Wiener AC - Slagelse HC 2:1 (2:0)
 Whitchurch HC - Cardiff UWIC 4:0 (3:0)
 Wiener AC - Cardiff UWIC 2:2 (1:0)
 Whitchurch HC - Slagelse HC 3:1 (0:0)
 Cardiff UWIC - Slagelse HC 5:0 (2:0)
 Wiener AC - Whitchurch HC 2:4 (1:1)

Gruppe B

 Luzerner SC - HC RCOR Minsk 0:1 (0:0)
 SK Slavia Prag - Orient Lyngby 11:0 (6:0)
 Luzerner SC - Orient Lyngby 6:1 (5:1)
 SK Slavia Prag - HC RCOR Minsk 5:3 (2:0)
 Orient Lyngby - HC RCOR Minsk 2:9 (1:2)
 Luzerner SC - SK Slavia Prag 4:3 (2:2)

Entscheidungsspiele

 4.A - 3.B: Slagelse HC - Luzerner SC 2:5 (2:2)
 3.A - 4.B: Wiener AC - Orient Lyngby 5:2 (2:0)
 2.A - 1.B: Cardiff UWIC - SK Slavia Prag 2:2 (1:2) 3:0 n.7m
 1.A - 2.B: Whitchurch HC - HC RCOR Minsk 1:1 (1:0) 4:3 n.7m

Endplatzierungen

 1. Whitechurch HC (WAL)
 1. Cardiff UWIC (WAL)
 3. Slavia Praha (CZE)
 3. HC Minsk (BLR)
 5. Luzerner SC (SUI)
 5. Wiener AC (AUT)
 7. Slagelse HC (DEN)
 7. Orient Lyngby (DEN)

EuroHockey Club Challenge II 

Austragungsort: Lousada

Gruppe A

 HC 1972 Rakovnic - HC Napaios 6:0 (2:0)
 Rosco Budapest HC - HC Napaios 3:1 (0:0)
 HC 1972 Rakovnic - Rosco Budapest HC 5:2 (3:1)

Gruppe B

 CFU Lamas - Atasport HC 1:1 (0:0)
 AD Lousada - HC Pliva Lipovci 2:3 (1:1)
 CFU Lamas - HC Pliva Lipovci 2:2 (1:1)
 AD Lousada - Atasport HC 0:1 (0:0)
 Atasport HC - HC Pliva Lipovci 2:3 (1:1)
 AD Lousada - CFU Lamas 1:2 (0:0)

Entscheidungsspiele

 3.A - 4.B: HC Napaios - AD Lousada 0:3 (0:2)
 2.A - 1.B: Rosco Budapest HC - HC Pliva Lipovci 0:10 (0:4)
 1.A - 2.B: HC 1972 Rakovnic - CFU Lamas 3:1 (1:0)

Endplatzierungen

 1. HC Pliva Lipovci (SLO)
 1. HC 1972 Rakovnic (CZE)
 3. CFU Lamas (POR)
 3. Rosco Budapest (HUN)
 5. Atasport (AZE)
 6. AD Lousada (POR)
 7. HC Napaios Apollon (GRE)

EuroHockey Club Challenge III 

Austragungsort: Bratislava

Gruppe A

 Epitok HC - HC NSA 1:3 (0:1)
 KPH Raca - HC NSA 4:1 (2:0)
 KPH Raca - Epitok HC 4:2 (3:1)

Gruppe B

 Qormi HC - Elektrovojvodina Subotica 1:1 (1:1)
 HC Ymittos - Elektrovojvodina Subotica 2:1 (0:0)
 Qormi HC - HC Ymittos 1:0 (0:0)

Entscheidungsspiele

 3.A - 3.B: Epitok HC - E. Subotica 7:3 (1:2)
 2.A - 1.B: HC NSA - Qormi HC 3:2 (0:1)
 1.A - 2.B: KPH Raca - HC Ymittos 3:1 (0:1)

Endplatzierungen

 1. KPH Raca (SVK)
 1. HC NSA (BUL)
 3. Qormi HC (MLT)
 3. HC Ymittos (GRE)
 5. Epitok HC (HUN)
 6. Elektrovojvodina Subotica (SRB)

EuroHockey Club Challenge IV 

Austragungsort: Vilnius

Gruppe A

 IFK Taby LHK - Rudamina Ardas 2:1 (0:0)
 Kecioren Bld SC - HK Moravske Toplice 0:1 (0:0)
 IFK Taby LHK - HK Moravske Toplice 0:3 (0:0)
 Kecioren Bld SC - Rudamina Ardas 2:2 (0:1)
 HK Moravske Toplice - Rudamina Ardas 1:0 (0:0)
 IFK Taby LHK - Kecioren Bld SC 0:0 (0:0)

Gruppe B

 Valhalla LHC - Aker HC 3:3 (2:0)
 Seinäjoki United - Zuverdra Tauras HC 0:5 (0:3)
 Seinäjoki United - Aker HC 1:7 (0:3)
 Valhalla LHC - Zuverdra Tauras HC 2:3 (0:1)
 Aker HC - Zuverdra Tauras HC 3:1 (3:1)
 Seinäjoki United - Valhalla LHC SC 1:4 (0:1)

Entscheidungsspiele

 4.A - 3.B: Ardas Rudamina - Valhalla LHC 3:0 (1:0)
 3.A - 4.B: Kecioren Bld SC - Seinäjoki United 1:1 (0:0) 3:5 n.7m
 2.A - 1.B: IFK Taby - Aker HC 1:3 (1:3)
 1.A - 2.B: HK Moravske Toplice - Zuverdra Tauras HC 3:1 (0:1)

Endplatzierungen

 1. HK Moravske Toplice (SLO)
 1. Aker HC (NOR)
 3. Zuverdra Tauras HC (LTU)
 3. IFK Taby (SWE)
 5. Ardas Rudamina (LTU)
 5. Seinäjoki Utd (FIN)
 7. Valhalla LHC (SWE)
 7. Kecioren Bld SC (TUR)

Einzelnachweise

Weblinks 
 offizielle Website (englisch)
 YouTube-Kanal der EHL

Hockey-Europapokal
Hockey 2008
Hockey 2009